FCT puede referirse a:
 Federación Catalana de Tenis;
 Fibrocartílago triangular, una estructura anatómica ubicada en la muñeca, entre el cúbito y la fila proximal de los huesos del carpo;
 Formación en centros de trabajo, nombre que reciben en España las prácticas que se desarrollan en una empresa como parte del currículo de un ciclo de Formación Profesional.
 Fukushima Chuo Televisión (en), un radiodifusor de televisión en Koriyama, Prefectura de Fukushima, Japón.